Dimitriou ist der Familienname folgender Personen:

 Charoula Dimitriou (* 1990), griechische Fußballspielerin
 Christina Dimitriou (* 1992), deutsche Reality-TV-Teilnehmerin
 Christos Dimitriou (* 1993), zyprischer Leichtathlet
 Dimitrios Dimitriou (* 1984), griechischer Extremsportler
 Konstantinos Dimitriou (* 1999), griechischer Fußballspieler
 Nikos Dimitriou (* 1980), zypriotischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Sokratis Dimitriou (1919–1999), griechisch-deutscher Architekt und Kunsthistoriker